Судаков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Судаков Георгій Вікторович (2002) — український футболіст.
 Судаков Євген Борисович (1963) — російський професійний боксер, рефері, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Судакова Марина Володимирівна (1989) — російська гандболістка, Олімпійська чемпіонка.
 Судаков Павло Ілліч (1878—1950) — радянський діяч.